Селевкия на Тигре () — древний город на реке Тигр, развалины которого, известные под именем Тель-Умар, находятся в 25 км к югу от Багдада. На противоположной стороне реки был расположен другой великий город античности — Ктесифон.

История 
С древности неподалёку от Селевкии находилось оживленное поселение Упи (Опис). Город Селевкия был основан полководцем Селевком Никатором в качестве столицы своего царства, появившейся после многочисленных разделов империи Александра Македонского. Датой основания города можно считать 306—305 г. до н. э. После битвы при Ипсе (301 г. до н. э.), когда к Селевку перешли также сирийские и малоазийские территории, была основана новая столица на западе — Селевкия в Пиерии (позже столица была перенесена в более удобную Антиохию). Селевкия оставалась восточной столицей и резиденцией сына царя — соправителя восточных сатрапий.

Никатор основал город очень больших размеров, по образцу Александрии, в которой Селевк пребывал продолжительное время, спасаясь от преследований Антигона Одноглазого и Деметрия Полиоркета. Город был недонаселён, и в 283 г. до н. э., Антиох I Сотер переселяет в Селевкию жителей Вавилона и переводит вавилонское святилище с сохранением прежнего названия — Эсагила. Известно также, что небесным покровителем Селевкии был бог с македонским именем Аполлон Комайос, святилище которого находилось в центре города. Таким образом, в городе существовало две основные группы населения — вавилоняне и эллинизированные македоняне. В монетном чекане встречаются экземпляры с изображением двух богинь, держащихся за руки, что символизировало согласие между двумя общинами, стоящее в основе благосостояния города.

В 141 г. до н. э. город был захвачен парфянами. Но не исключено, что огромный, сильно укреплённый город сам сдался парфянам в обмен на широкие права самоуправления, которыми он пользовался вплоть до «великого восстания» 36-43 гг.

В 128 г. до н. э. ненадолго перешёл под власть Деметрия II, в 126/7 г. — Гиспаосина Харакенского.

По свидетельству Плиния, количество облагаемых налогами жителей достигало 600 тысяч человек (рубеж н. э.). У античных авторов город удостаивается хвалебных эпитетов urbis maxima — наибольший, крупнейший город.

В 117 г. н. э. город был захвачен легионерами Траяна, но из-за невозможности удержать город многие здания были разрушены или сожжены.

В 164 г. в результате очередной римско-парфянской войны город был захвачен легионами Авидия Кассия. Из святилища римлянами была вывезена статуя Аполлона Комайоса, которая затем была водружена на Капитолийском холме в Риме. В это время население Селевкии достигало 300 тысяч человек. Эпидемию чумы 165 года, прошедший по всей Римской империи, многие связывали с гневом бога, статуя которого была перемещена со своего места.

В начале III века Селевкия всё ещё существовала. Представитель новой правящей династии Ирана, шаханшах Ардашир, основал на противоположном берегу Тигра новую Селевкию, назвав её своим именем Вех-Ардашир («Победа Ардашира») в честь победы над последним представителем парфянской династии — царевичем Валарашем. В новый город были переселены жители ветшающей Селевкии.

Либаний, позднеримский автор, описывавший походы императора Юлиана на восток, говорит о покинутых руинах Селевкии, неподалёку от которых, на берегу Тигра, Юлиан скоропостижно скончался в своем походном шатре (363 г.). Однако раннеарабские авторы, повествуя о войнах арабов, упоминают о двух городах на берегах Тигра, называя это место «аль-мадаин» (в переводе — «города»).

Исследования города 
Селевкия была локализована в 1920-х годах немецкими археологами Зарре и Херцфельдом. Тогда же исследовались руины сасанидского города. В 1927—1932 годах на городище Селевкии производились раскопки американской археологической школы в Багдаде под руководством профессора Лероя Уотермена. Для исследования, наряду с традиционным вскрытием культурного слоя было использована аэрофотосъёмка, новейший для того времени метод исследования, позволивший в короткие сроки, с минимальными затратами, установить общую топографию городища и представить структуру существовавшего когда-то на этом месте города.

Также был исследован один из кварталов в центральной части города, представляющий собой блок размером 140×70 метров. Была вскрыта последовательность из трех основных слоев, датированных от середины II в. до н. э. до нач III в. н. э.

В 1964—1989 годах городище исследовалось экспедицией туринского университета, было исследовано здание государственного архива в царском квартале и проведены исследования оплывшего сооружения непонятного назначения, расположенного севернее архива.

Литература 
 Акинин К. В. К вопросу о дате основания Селевкии-на-Тигре как столицы одного из ранне-эллинистических государств. Геополитический аспект в истории градостроительства // Архитектурная наука и образование : Научная конференция профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 20-24 марта 2006 г. : тезисы докладов / Московский архитектурный ин-т (гос. акад.) ; [редсовет : Лежава И. Г.-пред. и др.]. — М. : Архитектура-С, 2006. — С. 82—83. — ISBN 5-9647-0118-3.

Ссылки 
 Музей Келси — характеристика раскопок американской экспедиции.
 Сайт Туринского университета — обзор исследований итальянской экспедиции.

Исчезнувшие города
Эллинистическая Месопотамия
Государство Селевкидов
Столицы Парфии
Археологические объекты в Ираке
Исчезнувшие города Ближнего Востока